Ciné Zine Zone (CZZ) était un fanzine français spécialisé dans le cinéma bis. 

Ciné Zine Zone a été créé début 1978 par Pierre Charles et a cessé de paraître à la mort de son créateur le .

136 numéros de Ciné Zine Zone ont été publiés, ce qui constitue un record pour un fanzine de cinéma en France. CZZ était caractérisé par l'érudition de ses rédacteurs et par sa richesse iconographique.

Revue de cinéma
Titre de presse créé en 1978
Fanzine français
Titre de presse disparu en 2003